Эдипов комплекс:

 Эдипов комплекс — бессознательное влечение ребёнка к родителю противоположного пола; понятие, введённое в психоанализ Зигмундом Фрейдом.
 Эдипов комплекс — музыкальная группа